BJU peut désigner :
 Bob Jones University (en français, Université Bob Jones), une université chrétienne évangélique américaine ;
 Aéroport de Bajura, un aéroport desservant le district de Bajura, au Népal, selon le code AITA.